Television Osaka, Inc. (テレビ大阪 Terebi Ōsaka Kabushiki Gaisha, auch als TVO genannt) ist eine TV-Station und Teil des TX Network in Osaka, Japan. Das Maskottchen  ist „Takoru-kun“ (たこ る くん).

Weblinks 
 offizielle Website (japanisch)

Fernsehsender (Japan)
Unternehmen (Osaka)
Japanischsprachiger Fernsehsender